

Sigle 
 Pallasite Main Group – un sottotipo di pallasiti, meteoriti ferro-rocciose

Codici 
 PMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ponta Porã, Ponta Pora (MS), Brasile